Бо́брик — грубе тепле сукно з короткою стоячою ворсою
 Бобрик — різновид короткої стрижки, відрізняється вид стрижки «їжак» пласкою верхньою частиною.

Топонім

Села:
 Бобрик — Житомирська область, Житомирський район, Коростишівська міська громада
 Бобрик — Житомирська область, Житомирський район, Руднє-Городищенська сільська рада
 Бобрик — Київська область, Броварський район
 Бобрик — Миколаївська область, Врадіївський район
 Бобрик — Полтавська область, Гадяцький район
 Бобрик — Сумська область, Білопільський район
 Бобрик — Сумська область, Роменський район
 Бобрик — Чернігівська область, Корюківський район
 Бобрик — Чернігівська область, Ніжинський район

 Бобрик (до 1972 р.) — колишнє село Любашівського р-ну Одещини, об'єднане та/або включене в смугу с. Новоселівка
 Малий Бобрик (до 1972 р.) — колишнє село Любашівського р-ну Одещини, приєднане та/або включене в смугу с. Янишівка

Річки:
 Бобрик — річка в Полтавській області, притока Псла
 Бобрик — річка в Сумській області, притока Сули
 Бобрик  — річка в Сумській області, притока Терна

Бобрик () — село, Мінська область, Крупський район

Села:
 Бобрик — Брянська область, Комарицький район
 Бобрик — Брянська область, Погарський район

Див. також 
 Бобрик Другий
 Бобрик Перший
 Московський Бобрик
 Старий Бобрик

Примітки